Kress o Kreß può riferirsi a:

Arte 
 Maestà Kress – opera a tempera e olio su tela
 Pala Kress – rilievo in marmo

Geografia 
 Kress – città statunitense nel Texas

Persone 
 Alarich Alban Herwig Ludwig Kress – botanico tedesco
 Anton Kress – calciatore tedesco
 Eric Kress – direttore della fotografia danese
 Friedrich Freiherr Kress von Kressenstein – generale tedesco
 Harold F. Kress – montatore statunitense
 Jean-Pierre Kress – calciatore francese
 Nancy Kress – autrice di fantascienza statunitense
 Nathan Kress – attore statunitense
 Otto Kreß von Kressenstein – generale tedesco
 Richard Kreß – calciatore tedesco
 Samuel Henry Kress – imprenditore statunitense
 Viktor Kress – politico russo
 Walter John Emil Kress – botanico statunitense
 Wilhelm Kress – aviatore russo
 Willibald Kreß – calciatore e allenatore di calcio tedesco